Кирчанов — фамилия; имеет женскую форму Кирчанова.
 Кирчанов, Александр Николаевич (1919—1987) — живописец, народный художник РСФСР, член Союза художников СССР. 
 Кирчанов, Максим Валерьевич (род. 1981) — российский историк-ревизионист и политолог, доктор исторических наук, специалист по истории СССР и национальным отношениям.